Националният отбор по футбол на Казахстан представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Казахстанската Футболна федерация. До 1991 г. Казахстан е в състава на СССР и не участва самостоятелно в международни срещи.

Първенство на Азия 
 от 1956 до 1992 – не участва.
 от 1996 до 2000 – не преминава квалификациите
 2004 – не участва

Известни играчи 
 Сергей Квочкин
 Олег Воскобойников
 Виктор Зубарев
 Олег Литвиненко

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 мяй 2016 г.

България – Казахстан 
 До 5 юни 2013 г.

 

Казахстан